Gershwin se poate referi la:

Frații Gershwin - fiii lui Morris și Rose Gershovitz, imigranți de origine rusă, care își vor schima numele în Gershvin.

La nivel artistic titulatura Frații Gershwin se referă strict la Ira și George Gershwin. Cei doi au colaborat la crearea a mai multor opere muzicale între care și Porgy and Bess. 

 Ira Gershwin (1896–1983)
 George Gershwin (1898–1937)
 Arthur Gershwin (1900–1981)
 Frances Gershwin (1906–1999)

Gershwin se mai poate referi la:
 8249 Gershwin, un asteroid
 Gershwin A. Drain (n. 1949), un judecător federal american
 Gershwin OS, un sistem de operare planificat pentru computere Apple
 Premiul Gershwin, un premiu acordat de The Library of Congress compozitorilor sau interpreților pentru contribuțiile lor la muzica pop de-a lungul vieții
 Gershwin Theatre

Dezambiguizare